Адел има више значења:
 Адел, енглеска певачица и композитор
 Адел (Ајова), град у америчкој савезној држави Ајова
 Адел (Висконсин), град у америчкој савезној држави Висконсин